Pacman и Pac-Man:

 Pacman — система управления пакетами в Arch Linux и основанных на нём дистрибутивах GNU/Linux.
 Pac-Man — компьютерная игра в жанре 2D аркады.
 Pac-Man — мини-альбом Ричарда Д. Джеймса.